Plaats in Indonesië
 Suka Bandung (Air Nipis), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Suka Bandung (Pinoraya), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Suka Bandung (Talang Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung